Nyala steht für:
 Nyala (Antilope), eine südafrikanische Antilopenart
 Nyala (Sudan), Stadt in der Region Darfur in Sudan
 Nyala (Yacht), eine 12mR-Regattayacht, Baujahr 1938
 RG-31 „Nyala“, ein gepanzertes militärisches Transportfahrzeug
 Nyala (Ethnie), Bantu-Ethnie in Kenia, Untergruppe der Luhya
 Nyala (Sprache) oder Lunyala, Sprache dieser Ethnie, siehe Luhya (Sprache)
 eine im Sudan verbreitete Sprache (ISO 639-3: daj)
 eine auf der Sylfaen basierende Open Type-/True Type-Schriftart

Siehe auch:
 Njala